Die NASDAQ-100 Open 2004 waren ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Frauen auf Key Biscayne bei Miami. Es war als Turnier der Tier-I-Kategorie Teil der WTA Tour 2004. Das Turnier fand vom 22. März bis 4. April 2004 statt.

Im Einzel gewann Serena Williams gegen Jelena Dementjewa mit 6:1 und 6:1. Im Doppel gewann die Paarung Nadja Petrowa / Meghann Shaughnessy mit 6:2 und 6:3 gegen Swetlana Kusnezowa / Jelena Lichowzewa.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die NASDAQ-100 Open 2004 fand vom 22. bis 24. März statt. Ausgespielt wurden zwölf Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2004
Tennisturnier in Key Biscayne (Florida)